Помера́нская кухня () — немецкая региональная кухня, объединяющая кулинарные приёмы и обычаи питания населения в исторической провинции Померания, Щецине и Задней Померании. На померанскую кухню оказали влияние распространённость полевых культур, например, брюквы и сахарной свёклы, развитое птицеводство, сделавшее знаменитым померанского гуся, рыболовство на Балтийском море, реках и водоёмах Поморского поозёрья и обилие дичи в померанских лесах. Померанская кухня считается плотной и сытной, большую роль в ней играет картофель, музей которого открыт в Западной Померании.

Померанские крестьяне занимались продуктовыми заготовками на зиму: закладывали запасы овощей, коптили мясные продукты в собственных домах и частных коптильнях, работавших в крупных сёлах. Овощи и фрукты, смалец и гусиный жир закатывались в стеклянные банки. Из сахарной свеклы готовили сироп, который намазывали на хлеб. В современной кухне происходит возрождение и переосмысление старинных рецептов.

Специалитеты

Напитки 

 грог
 облепиховое вино, облепиховый ликёр, облепиховый сок

Супы 
 шварцзауэр из гусиной крови
 клибензуппе — сладкий молочный суп с мучными клёцками и корицей
 померанский утиный суп

Мясные блюда и колбасы 
 лёгочная колбаса
 копчёная колбаса

Рыба 
 сельдь «Бисмарк» (на рыбных булочках, в частности, в Штральзунде)
 сельдь по-кашубски
 жареный копчёный угорь
 жареная майская камбала

Птица 
 жареный гусь по-померански
 шпикганс — копчёные гусиные грудки по-померански
 гусиные ножки по-померански
 чёрная икра по-померански (блюдо из гусиного жира)

Айнтопфы, овощи и картофельные блюда 

 «груши, фасоль и бекон»
 картофель с пахтой
 суп с пахтой, шпигом и луком по-померански
 горошек и морковь со сливками
 суп из бузины
 померанские блины на дрожжевом тесте
 померанские клёцки
 толлач
 картофель со сливками
 отварные мучные клёцки
 картофель со сливой — картофельный суп со сливой и беконом
 брюква с гусиными потрохами

Десерты 

 «пища богов»
 миндальные колечки
 роте грютце
 облепиховый торт, пирог с облепихой и облепиховый пудинг
 сливочный пудинг
 шведский бокал мороженого

Бутерброды и бутербродные пасты 
 бутербродная паста с гусиным жиром
 клоппшинкен — померанский шницель, «отбивная ветчина»
 померанский лангвурст
 немецкая чайная колбаса
 лебервурст в горшке

Рождественские блюда 
 листовой медовый пирог
 померанские пирожки
 пряники
 померанские медово-сливочные пирожки
 померанские творожные пончики

Примечания

Литература 
 Hannelore Doll-Hegedo: Spezialitäten aus Pommern, gewürzt mit Anekdoten. Rautenberg, Würzburg 2003, ISBN 3-8003-3048-2
 H. von Geibler (Hrsg.): Pommersches Kochbuch. Mit 631 selbst erprobten Rezepten. 8. vermehrte und verbesserte Auflage. Prange, Kolberg 1925 (Photomechanischer Nachdruck. 2. Auflage. Hinstorff, Rostock 1996, ISBN 3-356-00614-2)
 Dieter Kraatz: Rügen — Köstlichkeiten einer Inselküche. Kulinarisch-historischer Streifzug durch Rügen und Hiddensee. 5. Auflage, Nachdruck der neubearbeiteten und erweiterten Auflage 2007. Rügendruck, Putbus 2011, ISBN 978-3-9808999-5-6
 Hans Otzen, Barbara Otzen: Danziger Hering und 130 weitere leckere Rezepte aus Pommern. Edition Lempertz, Königswinter 2011, ISBN 978-3-939284-11-6
 Susanne Rohner: Das Beste aus der Pommerschen Küche. Dörfler, Eggolsheim 2009, ISBN 978-3-89555-632-6
 Marie Rosnack: Stettiner Koch-Buch. Anweisung auf eine feine und schmackhafte Art zu kochen, zu backen und einzumachen. 4., verbesserte und vermehrte Auflage. Nicolai’sche Buch- & Papierhandlung (C. F. Gutberlet), Stettin 1838 ()
 Utta Voutta: Rezepte aus Pommern. = Pommern bittet zu Tisch. Kreisfrauengruppe der Vereinigten Landsmannschaften e.V. (Bund der Vertriebenen), Kreis Rendsburg-Eckernförde, Büdelsdorf 1986
 Anita Weißflog: Die Küche des Landkreises Stolp. Eigenverlag, Dresden 2007 ().
 Christine Berger. Baedeker ReisefŸhrer Mecklenburg-Vorpommern

Ссылки 
 Кулинарные специалитеты Мекленбурга — Передней Померании
 Гусиные ножки с черносливом по-померански